TRC est un sigle de trois lettres pouvant faire référence à :
 Tsubasa Reservoir Chronicle ;
 Temps de remplissage capillaire.